Понтус Андерс Микаел Вернблум е бивш шведски футболист, играещ като опорен халф. От януари 2012 г. до май 2018 г. е в отбора на ЦСКА Москва. Той е първият скандинавец, играл за „армейците“. Има 48 мача за шведския национален отбор.

Кариера 

Кариерата му започва в Гьотеборг през 2005 г. Вернблум се превръща в един от основните играчи на отбора. След като през 2007 отборът е напуснат от Маркус Берг, Вернблум заиграва като централен нападател. През януари 2009 г. дебютира за Швеция в мач срещу Англия. През април същата година е взет от АЗ Алкмаар. На 20 февруари 2010 г. вкарва първия си гол в Холандия – срещу ВВВ Венло. През януари 2012 ЦСКА Москва го купува за 3 млн. евро.

На 19 януари му е дадена фланелка с номер 3. Дебютира на 21 февруари 2012 г. в мач срещу Реал Мадрид. В последната минута Понтус се разписва за 1:1. Шведът се налага като титуляр в ЦСКА и е повикан в националния отбор за Евро 2012. През сезон 2012/13 в ЦСКА е привлечен сънародникът и бившият съорбоник на Понтус от АЗ Алкмаар Расмус Елм. Двамата шведи оформят тандем в средата на терена на „армейците“ и печелят шампионската титла, националната купа и суперкупата на Русия. На финала за купата срещу Анжи Вернблум получава червен картон, но „армейците“ печелят с дузпи. Благодарение на надеждната игра на шведа ЦСКА успява да дублира шампионската си титла и да участва в Шампионска лига. Именно лидерските качества на шведа го превръщат във важно звено от състава на Леонид Слуцкий.

През септември 2015 г. удължава контракта си с клуба до 2018 г. През сезон 2017/18 поради кризата в атака на ЦСКА Москва Вернблум е преквалифициран в централен нападател. Това е и най-резултатният сезон на шведа, който вкарва 8 гола. В края на сезона Вернблум напуска клуба поради семейни причини.

През 2018 г. преминава в гръцкия ПАОК. Там обаче е преследван от контузии и изиграва само 11 мача за два сезона. През 2020 г. се завръща в родния си клуб Гьотеборг, където изиграва още един сезон преди да сложи край на кариерата си.

Стил на игра 
Отличава се като много агресивен футболист, получаващ голямо количество жълти картони. През сезон 2014/15 води по този показател в шампионата на Русия, получавайки 13. Въпреки това, рядко получава червени картони. Шведът рядко играе с предпазители на коленете, тъй като според него тези приспособления не помагат при болка.

Успехи 
 Шампион на Швеция – 2007
 Купа на Швеция – 2008
 Суперкупа на Швеция - 2008
 Суперкупа на Нидерландия - 2009
 Шампион на Русия – 2012/13, 2013/14, 2015/16
 Купа на Русия - 2012/13
 Суперкупа на Русия - 2013, 2014
 Шампион на Гърция – 2018/19

Статистика

Източници 
 Профил на transfermarkt.de

Шведски футболисти
Футболисти на ЦСКА Москва
Футболисти на АЗ Алкмар